Cerithidea är ett släkte av snäckor. Cerithidea ingår i familjen Potamididae.

Cerithidea är enda släktet i familjen Potamididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cerithidea